Elfman peut faire référence à :

Patronyme
Danny Elfman (né en 1953), compositeur américain de musiques de films, frère de Richard ;
Jenna Elfman (née en 1971), actrice et productrice américaine ; belle fille de richard elfman 
Richard Elfman (né en 1949), acteur, réalisateur et musicien américain, frère de Danny ;

Prénom
Elfman Strauss, personnage de fiction, issu du manga Fairy Tail.

Homonymie de patronyme